BLB – codice aeroportuale IATA della base aerea Albrook, Balboa (Panama)
 blb – codice ISO 639-3 della lingua bilua